Altenstadt néven a következő települések léteznek:

Altenstadt – település Bajorországban, Weilheim-Schongau járásban
Altenstadt – település Bajorországban, Neu-Ulm járásban
Altenstadt – település Hessenben
Altenstadt - az ausztriai Feldkirch-hez tartozó település
Altenstadt an der Waldnaab – település Felső-Pfalzban, Bajorországban